Пущино-на-Наре — имение князей Вяземских
 Пущино-на-Оке — имение Арцыбашевых и Абросимовых
 Пущино — имение Победоносцевых и Повалишиных